Tegeocranellus är ett släkte av kvalster. Tegeocranellus ingår i familjen Tegeocranellidae. 

Tegeocranellus är enda släktet i familjen Tegeocranellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Tegeocranellus